Mark Fenton ist der Name folgender Personen:

* Mark Fenton (Schauspieler) (1866–1925), US-amerikanischer Schauspieler
 Mark Fenton (Snookerspieler) (* 1972), walisischer Snookerspieler